O Guararapes Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Guararapes, no estado de São Paulo. Fundado em 2 de dezembro de 1964, suas cores são azul, amarelo e branco. Nos dias atuais, seu departamento de futebol profissional está desativado.

História 
Até a década de 1950, havia um grande clássico na cidade de Guararapes, localizada no oeste paulista, e era protagonizado pela rivalidade entre as equipes do Star Futebol Clube e da Associação Atlética Brasil. Depois de anos de confrontos memoráveis, decidiu-se pela fusão de ambas e surgiu o Guararapes Esporte Clube, em 1960. Mas, infelizmente, esta equipe desapareceu. Em 1962, desportistas da cidade se reúnem para fundar o Grêmio 8 de Dezembro, homenagem à data de emancipação do município. A ideia era fazer uma equipe que fosse um símbolo guararapense e que, inclusive, usasse como escudo o brasão da prefeitura.

A equipe gremista disputa a Quarta Divisão (atual Série B) nos anos de 1963 e 1964, juntamente com outra, a Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada em 1956. O que a cidade de Guararapes não contava é que nenhum dos dois clubes que a representava vingou nos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol. Ambas desapareceriam logo a seguir. A teoria de que dois times de uma mesma cidade se fortaleceriam com a rivalidade, desta vez não deu certo, e assim, logo após a dissolução do "Grêmio", os organizadores do futebol guararapense voltam a se reunir e tentam mais uma vez. Inspirados no antigo homônimo, fundam o novo Guararapes Esporte Clube, nome que mantém até hoje.

Esta nova agremiação já participou em quase 20 campeonatos profissionais, mandando seus jogos sempre no Estádio Municipal Adelmo de Almeida. Após sua fundação, a equipe disputou por dois anos a Quarta divisão(atual Segunda Divisão Paulista). Após sua volta ao futebol, O Lobo disputou 12 vezes seguidas a Terceira Divisão (atual A-3), de 1981 a 1992. Sua últimas disputas em um campeonato foi na extinta Série B2, em 1999 e 2000. Desde então, não retornando ao futebol profissional.

Estatísticas

Participações

Ver também 
 Federação Paulista de Futebol
 Clubes brasileiros de futebol

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Guararapes
Clubes de futebol fundados em 1964
Fundações no Brasil em 1964